Miejscowości w Polsce:
 Zdrody Nowe
 Zdrody Stare